Озернинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Озёрный.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 685 человек, в том числе 324 мужчины и  361  женщина.

Населённые пункты 
 посёлок Озёрный 
 посёлок Первомайский

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области